Annabella (actrice) (1907-1996), Frans actrice 
 Annabella (Utah), plaats in de Amerikaanse staat Utah
 Annabella (fungus), een monotypisch geslacht van schimmels uit de familie Cordieritidaceae